Lemonia immaculata är en fjärilsart som beskrevs av Wnukowsky. 1926. Lemonia immaculata ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
immaculata